Rupil ist der Familienname folgender Personen:

 Silvia Rupil (* 1985), italienische Skilangläuferin
 Timothé Rupil (* 2003), luxemburgischer Fußballnationalspieler